Zauberberg è l'equivalente tedesco di "montagna incantata". Esso fa riferimento a:
Der Zauberberg (La montagna incantata) – un romanzo di Thomas Mann pubblicato nel 1924
Der Zauberberg – un film di Hans W. Geißendörfer uscito nel 1982
Zauberberg – un album di Gas pubblicato nel 1997